La expresión cuota de emisión puede referirse a:
 Cuota de emisión, en los medios de comunicación, espacio de tiempo reservado para programas de determinadas características (por ejemplo, producidos en el idioma del país);
 Cuota de emisión o derecho de emisión de gases contaminantes, un límite establecido por una autoridad central sobre la cantidad de dichos gases que pueden ser emitidos.